[[O2]], az oxigén kémiai jelölése
 O2, brit mobilcég 
 O2, szórakoztató-központ Délkelet-Londonban
 O2, a japán Orange Range együttes egyik kislemeze